Corinthus (ital.: Corinto) ist ein Titularerzbistum der römisch-katholischen Kirche. 

Es geht zurück auf einen historischen Bischofssitz in der antiken Stadt Korinth der in der Spätantike in der römischen Provinz Peloponnes lag.

Siehe auch 
 Liste der römisch-katholischen Titularbistümer

Weblinks 
 Eintrag auf catholic-hierarchy.org (englisch)

Corinthus
Corinthus